Propeamussium är ett släkte av musslor. Propeamussium ingår i familjen Propeamussidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Propeamussium